Le terme dose efficace peut faire référence à :
 Dose efficace en pharmacologie ;
 Dose efficace en radioprotection.